Gasthof Zum Löwen steht für:
 Gasthof Zum Löwen (Darmstadt)
 Gasthof zum Löwen (Meilen), Kanton Zürich

Siehe auch:
 Zum Löwen
 Zum Goldenen Löwen